Самодуровщина — топоним.

 Самодуровщина — прежнее название деревни Радима в составе Добринёвского сельсовета Дзержинского района Минской области Беларуси.
 Самодуровщина — упразднённая деревня в Юрьянском районе Кировской области России. Снята с учёта 27.01.1986.